Le premier jour de bonheur steht für:

 Le premier jour de bonheur (Quadrille), Quadrille von Johann Strauss Sohn, op. 327
 Le premier jour de bonheur, Oper von Daniel-François-Esprit Auber